Thompsontown ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Thompsontown (Maryland)
 Thompsontown (New Jersey)
 Thompsontown (Pennsylvania)
 Thompsontown Station (Pennsylvania)